Buchheit ist der Familienname folgender Personen:

 Gérard Buchheit (* 1948), französischer Hindernisläufer
 Gert Buchheit (1900–1978), deutscher Historiker und Germanist
 Gerte Buchheit (* 1972), deutsche Ruderin
 Hans Buchheit (1878–1961), deutscher Kunsthistoriker
 Harriet Buchheit (* 1963), deutsche Kinder- und Jugendbuchautorin
 Markus Buchheit (* 1983), deutscher Politiker
 Michael Buchheit (* 1967), deutscher Ruderer
 Vinzenz Buchheit (1923–2008), deutscher Klassischer Philologe